Der Thindown Challenger Biella 2019 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. September 2019 in Biella stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhalten in der ersten Runde ein Freilos.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 79 kB)

ATP Challenger Tour 2019
Tennisturnier in Biella